97 může být:

 97 (číslo) – přirozené číslo
 97 – rok
 97 př. n. l. – rok
 Messier 97, zvaná Soví mlhovina – planetární mlhovina v souhvězdí Velké medvědice
 Saab 97 – osobní automobil
 STS-97 – let raketoplánu Endeavour v roce 2000
 lokomotiva 310.0 – řada parních lokomotiv Císařsko-královských státních drah, které přešly k ČSD, původně značené 97